Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» компании Nord Stream Aktiengesellschaft произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. На трубах этих газопроводов в трёх местах были обнаружены утечки: две на «Северном потоке — 1» и одна — на «Северном потоке — 2». 29 сентября Швеция заявила об обнаружении четвёртой утечки. Повреждения произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм и в шведской исключительной зоне.

Два сейсмических толчка записаны станциями, и сейсмологи заявили, что неподалёку от места, где началась утечка природного газа, произошло несколько мощных взрывов.

На момент аварии «Северный поток — 2» не был запущен, так как 22 февраля 2022 года Германия остановила процесс его запуска в ответ на признание Россией независимости самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а «Северный поток — 1» с лета 2022 работал на 20 % от своей пропускной способности, а в конце августа поставки газа по этому трубопроводу были практически полностью прекращены. Резкое сокращение поставок российского газа привело ЕС к самому масштабному энергетическому кризису за 50 лет.

Диверсия случилась на фоне эскалации российского вторжения на Украину. В ноябре 2022 года следователи Швеции заявили, что в районе взрывов на дне Балтийского моря ими были найдены следы взрывчатки и «посторонних предметов».

Западные страны обвиняли Россию в атаке на газпроводы с целью «газового шантажа». В свою очередь, российские власти заявляли, что в аварии на «Северных потоках» были заинтересованы США и их союзники, российский президент Владимир Путин обвинял в диверсии «англосаксов». На конец декабря 2022 года, по данным издания Wall Street Journal, проводимое расследование не дало ответа, кто стоял за атакой на газопроводы.

Предыстория 

В 2021 году Евросоюз получал по газопроводам из России около 40 % всего потребляемого природного газа и ещё 5 % в виде сжиженного природного газа. Одна Германия закупала 56 миллиардов кубометров российского газа, что составляло около 55 % от всего импортируемого страной природного газа. Запуск газопровода «Северный поток — 2» должен был ещё больше усилить зависимость европейской экономики от российского газа, за что данный проект резко критиковали США и страны Восточной Европы. И хотя решение о строительстве «Северного потока — 2» было принято в 2015 году, уже после аннексии Крыма и войны в Донбассе, однако немецкие канцлеры Ангела Меркель и Олаф Шольц рассчитывали, что «Северный поток — 2» сможет обеспечить более низкие цены на газ для немецких потребителей и заставит Россию осторожнее вести свою внешнюю политику, чтобы не потерять миллиарды долларов доходов от продаж газа в Европу, и поэтому настаивали на реализации этого проекта.

22 февраля 2022 года Германия остановила процесс запуска «Северного потока — 2» в ответ на признание Россией независимости самопровозглашённых ДНР и ЛНР. Однако после российского вторжения на Украину между Россией и Евросоюзом разгорелся газовый конфликт. С февраля 2022 года Россия стала последовательно сокращать поставки газа в ЕС, используя для этого разные поводы. В условиях нехватки российского газа Европе угрожала перспектива крупного энергетического кризиса, сопоставимого с нефтяным кризисом 1970‑х. По мнению европейских политиков, целью российской политики была попытка заставить Европу пойти на уступки по Украине и добиться снятия части санкций против России.

31 августа 2022 года «Газпром» объявил об остановке трубопровода «Северный поток — 1» на неопределённый срок, чему предшествовало несколько временных отключений и сокращение объёмов прокачки.

Разминирование в 2015 году 
6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода был обнаружен подводный уничтожитель мин «Морская лиса». Точка обнаружения устройства — 651-й километр, глубина 40 метров, взрывное устройство извлекли шведские вооруженные силы. Шведская армия переместила устройство в безопасное место и уничтожила его.

Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Вооружённых сил Швеции 17 ноября 2015 г., в результате анализа было установлено, что аппарат является шведским дистанционно управляемым кораблём — Seafox, который в основном используется шведской армией для разминирования. Корабль пропал во время учений весной 2014 года после того, как оборвался специальный трос, удерживающий его в движении. В заявлении также упоминается, что корабль не представлял угрозы для газопровода, так как имеет встроенную функцию самонейтрализации.

Предупреждения ЦРУ 
В июне 2022 года ЦРУ предупреждало власти нескольких европейских стран о риске атаки на газопроводы, но сообщения не содержали подробностей о времени, месте, характере или возможном инициаторе атаки.

Ход событий 
В понедельник 26 сентября 2022 года оператор газопровода «Северный поток-2» компания Nord Stream AG заявила о чрезвычайном происшествии, в результате которого за ночь в одной из двух ниток газопровода — нитке А — упало давление газа с 300 до 7 бар. Вечером этого же дня датские береговые службы заявили о нахождении места утечки в датской исключительной экономической зоне к юго-востоку от острова Борнхольм. Первоначально место утечки было обнаружено F-16 датских ВВС и к нему были отправлены корабли и вертолёты. Вокруг места утечки, точки с координатами , была объявлена 5-мильная (9,2 км) запретная зона для судоходства.

Также вечером 26 сентября Nord Stream AG заявила о снижении давления в обеих нитках эксплуатируемого ею газопровода «Северный поток», из-за чего прокачка газа по нему стала невозможной. Таким образом, в один день авария произошла на всех трёх нитях.

В районе утечек были зафиксированы два сейсмических толчка: один — в ночь с 25 на 26 сентября, и второй — вечером 26 сентября.

29 сентября Швеция заявила об обнаружении четвёртой утечки в водах своей исключительной экономической зоны.

Обстоятельства 
Шведская национальная сейсмическая сеть зафиксировала в районе датского острова Борнхольм взрывы в 2:03 ночи (магнитудой 1,8 по шкале Рихтера и 19:04 (2,3 балла). Предполагаемая мощность каждого составила около 100 кг в тротиловом эквиваленте. Информацию о толчках подтвердил германский сейсмологический центр GFZ.

Авария случилась на фоне эскалации российского вторжения на Украину. За день до аварии на газопроводах норвежское агентство , контролирующее безопасность нефтегазовой добычи, заявило, что над морскими платформами по добыче нефти замечены неопознанные дроны.

28 сентября 2022 года службы безопасности Германии заявили, что три трубы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» могут навсегда оказаться непригодными для использования в связи с диверсией.

Расследование

Официальное расследование 
Вскоре после аварии эксперты отмечали, что подводные газопроводы ломаются крайне редко, и одновременное разрушение обеих веток СП-1 и одной из двух веток СП-2 свидетельствует о диверсии. Взрывные устройства могли быть доставлены к газопроводам кораблём или самолётом, водолазами или субмариной, а также размещены изнутри газопровода тем же способом, которым в просвет трубы помещают очистительный скребок. Масштаб и сложность подобной атаки однозначно указывали на причастность государства.

Журналисты немецкой газеты Der Tagesspiegel со ссылкой на источник, близкий к расследованию, отмечали, что рассматривались версии о причастности к атаке как России, так и Украины. Пять собеседников The Washington Post в структурах Евросоюза, знакомые с содержанием непубличных обсуждений, подчеркнули, что предположение об ответственности РФ за подрыв газопроводов является основным: по их мнению, только Россия одновременно имела мотив и техническую возможность организовать диверсии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти предположения «предсказуемыми, глупыми и абсурдными». Он также напомнил заявления президента США Джо Байдена, обещавшего избавиться от «Северного потока — 2».

Источник Sky News в Минобороны Великобритании отмечал, что в пользу версии об использовании беспилотных аппаратов для доставки взрывных устройств говорят доклады норвежских властей о неопознанных беспилотниках в районе нефтяных и газовых платформ накануне атаки.

6 октября 2022 года правоохранительные органы Швеции завершили осмотр повреждений на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» и пришли выводу, что в «экономической зоне Швеции произошли взрывы, причинившие значительный ущерб газопроводам, а также утвердились во мнении, что это была преднамеренная атака».

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила об отказе Швеции делиться результатами расследования взрывов газопроводов «Северный поток» с российскими властями или «Газпромом», сославшись на конфиденциальность криминальных расследований. Заявлялось также, что Швеция не имеет права запрещать российским судам посещать места взрывов после завершения осмотра места преступления.

13 октября МИД России рассказало о вызове глав дипмиссий Германии, Дании и Швеции из-за отказа этих стран допустить Россию к расследованию диверсии на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток-2». По заявлению ведомства, послам было высказано недоумение из-за отсутствия реакции на обращение главы правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой привлечь представителей России и «Газпрома» к совместному расследованию. МИД также сообщил, что Российская Федерация без допуска своих представителей не признает результатов расследования и будет считать, что странам, которые ведут это расследование, есть, что скрывать или они покрывают исполнителей этих «террористических актов».

18 октября СМИ впервые обнародовали снимки повреждённого участка «Северного потока», на них был виден зияющий разрыв в одной трубе. Издание Expressen сообщило об отсутствии 50-метрового участка на одном участке трубопровода. Полиция Дании в свою очередь заявила о том, что повреждения были вызваны мощными взрывами на четырёх разных участках. По данным компании Blueye Robotics, на глубине 80 м многометровые участки труб либо отсутствуют, либо их обломки раскиданы по дну. Сотрудник компании Тронд Ларсен рассказал, что так повредить толстый металл могла только большая внешняя сила.

18 октября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что проводимое европейскими странами расследование взрывов было организовано с намерением ложно обвинить Россию. 31 октября президент России Владимир Путин рассказал, что представителей «Газпрома» допустили к местам взрывов. По его словам, там было зафиксировано наличие двух воронок, глубиной три и пять метров. У одного из трубопроводов взрывом вырвало сорокаметровый кусок, изогнуло его на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока-2». Всего трубы разошлись на 259 метров. «Северный поток-2», по словам президента России, был поврежден взрывом, а также остатками трубы и осколками. Владимир Путин заявил, что это «очевидный теракт» и возмутился предположениям, что Россия сама могла взорвать газопроводы, назвав подобные версии «бредятиной». 3 ноября о причастности Великобритании к взрывам на «Северных потоках» заявил глава Совбеза РФ Николай Патрушев. По его утверждению, Лиз Трасс, в то время занимавшая пост премьер-министра страны, сразу после взрывов на газопроводах отправила госсекретарю США Энтони Блинкену SMS-сообщение со словами «Всё сделано». По заявлению The Insider, первоисточником этой теории стал твит предпринимателя Кима Дотком, который находится в розыске по запросу США из-за обвинений в нарушении авторских прав, отмывании денег, рэкете и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Он известен распространением теорий заговора и пророссийской позицией. Кроме того, по данным Daily Mail, во время летней предвыборной кампании консерваторов был обнаружен взлом телефона Трасс. После этого мобильник был помещён в сейф в правительственном помещении, и непонятно, как после произошедшего Трасс могла достать мобильник из охраняемого сейфа, чтобы написать Блинкену.

По данным анализа компании SpaceKnow за несколько дней до утечки два корабля с отключёнными устройствами для отслеживания появились в трёх милях от мест, где пролегают нити газопроводов.

18 ноября служба безопасности Швеции заявила, что при осмотре места взрыва задокументированы обширные повреждения. Изъяты несколько «посторонних предметов», на ряде из них найдены остатки взрывчатки. Таким образом, был подтверждён факт диверсии.

22 декабря 2022 года издание The Washington Post сообщило, что после нескольких месяцев расследования многочисленные официальные лица в частном порядке говорят, что нет чётких доказательств того, что за диверсией стояла Россия, и что подозрения в адрес этого государства могли быть поспешными.

В марте 2023 года газета «The New York Times» заявила: «...Новые разведывательные данные, с которыми ознакомились официальные лица США, свидетельствуют о том, что проукраинская группа осуществила нападение на газопровод «Северный поток» в прошлом году, что является шагом к установлению ответственности за диверсию, которая на несколько месяцев поставила в тупик следователей по обе стороны Атлантики...» .

Альтернативные версии 
8 февраля 2023 года американский журналист-расследователь Сеймур Херш в статье на своём сайте заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США в июне 2022 года во время учений НАТО  с помощью дистанционно активируемых устройств, а в сентябре 2022 года ВМС Норвегии якобы активировали взрывчатку, сбросив с патрульного самолёта гидроакустический буй.

По словам журналиста, план подрыва газопроводов американские спецслужбы начали разрабатывать в конце 2021 года по приказу американского президента Джо Байдена на фоне резкого обострения отношений между Западом и Россией. По заявлениям Херша, США изучали возможность подрыва газопроводов разными способами, например с помощью бомбардировок с воздуха или с помощью подлодки. Однако ЦРУ якобы предложило использовать водолазов, опираясь на опыт операции Ivy Bells времен Холодной войны, когда в 1971 году американские водолазы установили прослушивающее устройство на советский подводный кабель связи в Охотском море.

Журналисты издания Meduza отмечали нестыковки в версии Херша. Так, тральщики ВМС Норвегии класса Alta, о которых писал Херш, согласно открытым данным, не появлялись в районе взрыва во время учений BALTOPS22, а в ВВС Норвегии на момент катастрофы не имели на боевом дежурстве Poseidon P-8. Однако главная претензия к расследованию Херша состояла в том, что его версия основывалась на одном анонимном источнике, при этом в рамках описываемой им операции должны были бы участвовать десятки или даже сотни людей, однако никаких независимых подтверждений у других источников в заявлениях Херша нет. Также отмечалось, что несмотря на заслуги Херша в прошлом, в частности расследования им Уотергейтского скандала, массового убийства в Сонгми, пыток в иракской тюрьме Абу-Греиб, американских бомбардировок Камбоджи, Херш неоднократно выпускал сенсационные расследования, которые однако не имели под собой никаких конкретных доказательств и основанных на показаниях анонимных источников. Так, в мае 2015 года он издал большой материал, согласно которому Усама бен Ладен с 2006 года находился в плену Пакистана, а его ликвидация на самом деле была сговором американских и пакистанских спецслужб. Также он подвергал сомнению  в ходе гражданской войны в Сирии.

Представители Белого дома назвали версию Херша по подрыву газопроводов «совершенно ложной» и «полной выдумкой». Министерство иностранных дел Норвегии также выступило с опровержением версии Херша.

Версию Херша подхватили российские власти. Россия также призвала Североатлантический альянс провести экстренное совещание из-за выводов, полученных Хершом по итогам расследования.

Последствия 
Как заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, у России есть технические возможности для ремонта трубопроводов, но для этого потребуются время и средства.

Экономические 
В результате разрушения газопроводов «Газпром» лишился газа примерно на 300 миллионов долларов и потерял треть всего своего потенциального экспорта в дальнее зарубежье, который обеспечивал СП-1. Без оперативного ремонта морская вода вызовет коррозию, которая сделает возвращение газопроводов к рабочему состоянию чрезвычайно сложным. Если трубопроводы не будут восстановлены, операторы газопроводов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG будут вынуждены списать в потери почти 17 млрд евро: 7,4 миллиарда евро, вложенных в СП-1, и 9,5 миллиарда евро в СП-2.

Вместе с тем, разрушение газопроводов, значение которых в ходе газовой войны сократилось, может принести «Газпрому» определённые выгоды: компания получила возможность отказаться от исполнения обязательств перед оставшимися клиентами, сославшись на форс-мажор, и компенсировать часть потерь за счёт страховых выплат.

Экологические 
Кристоффер Бётцау, директор , заявил журналистам в среду, что парниковый эффект утекшего метана примерно соответствует 14 миллионам тонн CO2, что составляет около 32 % годовых выбросов Дании. Агентство заявило, что, поскольку по крайней мере одна утечка произошла в водах Дании, Дании придётся добавить эти выбросы в свой климатический баланс.

Учёные опасаются, что выброс метана из лопнувших газопроводов «Северный поток» в Балтийское море может стать одной из самых серьёзных утечек природного газа за всю историю и создать значительные климатические риски.

Жасмин Купер, научный сотрудник отдела химического машиностроения Имперского колледжа Лондона, сказала: «Потенциально это сотни тысяч тонн метана: довольно большой объём выбрасывается в атмосферу». Только один «Северный поток — 2» содержал 300 млн кубометров газа, когда Берлин приостановил процесс сертификации незадолго до вторжения России на Украину. А это, по словам учёной, соответствует 200 000 тоннам метана.

Жан-Франсуа Готье, вице-президент по измерениям коммерческой спутниковой компании по измерению метана GHGSat, сравнил выброс в результате аварии на «Северных потоках» с эквивалентом воздействия на среду 1,3 миллиона автомобилей, которые в течение года ездили по дорогам.

Вопросы безопасности 
Преднамеренные подрывы трубопроводов вызвали опасения Евросоюза о безопасности других инфраструктурных объектов в Балтийском море — норвежских трубопроводов (обеспечивающих почти 22 % потребления стран ЕС) и местного газопровода Balticconnector (связывающего Финляндию с системой Балтии и единственным на четыре страны подземным газохранилищем в Инчукалнсе). Источники The Washington Post также отмечали обеспокоенность стран ЕС безопасностью магистральных коммуникационных кабелей.

Реакция 
29 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин назвал аварию на «Северных потоках» актом международного терроризма. 30 сентября 2022 года Путин во время своей речи, посвящённой аннексии оккупированных в 2022 году территорий Украины, обвинил в организации взрывов на «Северных потоках» «англосаксов». Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал эти обвинения абсурдными.

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин назвал чушью сообщения о том, что за диверсией на «Северный потоках» стояли проукраинские силы. По его словам, подобного рода взрыв, на данной глубине и такой мощности, могут устроить только специалисты, использующие всю мощь государства, имеющего специальные технологии. Путин сказал, что теоретически в этом были заинтересованы США. Президент России отметил, что судно «Газпрома» в 30 км от места взрыва обнаружило устройство похожее на антенну для приема сигнала на взрыв. МИД Дании в ответ на запрос агентства Reuters сообщило, что данный предмет не представляет непосредственной угрозы безопасности.

Примечания 

Прорывы трубопроводов
Международные инциденты, связанные с вторжением России на Украину
События 26 сентября
Сентябрь 2022 года
Балтийское море